L'adjectif littéral
qualifie ce qui se réduit aux lettres.
 Un code littéral est composé de lettres, alors qu'un code alphanumérique est composé de lettres et de chiffres,
 Le calcul littéral est une forme de calcul en mathématiques où certains nombres sont remplacés par des lettres, variables ou littéraux ;
 Sens littéral : en herméneutique, interprétation selon la lettre des faits qui se sont déroulés ; l'un des quatre sens de l'Écriture ;
 En programmation informatique, un littéral est une valeur donnée explicitement dans le code source d'un programme ;
 En logique mathématique, un littéral est un atome ou la négation d'un atome.

« Littéral » peut aussi être synonyme de « littéraire », quand il s'applique à une langue qui est distinguée de sa version « dialectale », comme l'arabe littéral.

cs:Literál